Amancio Alcorta ist der Name folgender Personen:

* Amancio Alcorta (Komponist) (1805–1862), argentinischer Komponist und Politiker
 Amancio Alcorta (Politiker) (1842–1902), argentinischer Politiker